Владимир Чиж:
 Чиж, Владимир Фёдорович (1855—1922) — русский психиатр, доктор медицины, профессор, писатель.
 Чиж, Владимир Филиппович (1907—1986) — советский генерал-полковник.